Алиса Григорьевна Букринская (5 декабря 1928, Краснодар, СССР — 30 декабря 2019) — советский и российский учёный, специалист в области молекулярной биологии и генетики микроорганизмов, член-корреспондент АМН СССР (1986), член-корреспондент РАМН (1991), член-корреспондент РАН (2014).

Являлась руководителем лаборатории биосинтеза вирусов, членом Учёного совета НИИ вирусологии имени Д. И. Ивановского РАМН.

Основные публикации

Примечания

Ссылки 
 
 

Вирусологи СССР
Вирусологи России
Члены РАЕН